С момента появления в ноябре 1984 года официального хит-парада Франции, публикуемого Национальным синдикатом звукозаписи, и до конца десятилетия 44 сингла занимали его вершину. В конце сентября 1986 года группа Images поставила рекорд, заняв верхнюю строку в 13-й раз; он был повторен коллективом Licence IV летом 1987 года; оба хита пребывали на вершине непрерывно. Лишь одна песня — «Pour toi Arménie» — дебютировала сразу на первом месте в феврале 1989 года.

 КН — количество недель на первом месте.
 Песни приписаны к тому году, в который они впервые заняли вершину хит-парада.

Источники 
 
 
 

Списки синглов № 1 во Франции